Moviment Democràtic del Kurdistan (del seu nom en kurd Bizotnewey Demokratî Kurdistan), partit polític del Kurdistan
 Big Daddy Kane, cantant de música rap dels Estats Units
 Bradicinina (de l'acrònim del seu nom en anglès Bradykinin), pèptid fisiològic d'efecte vasodilatador
 BDK també és el codi a la Borsa de Nova York de Black & Decker, empresa fabricant de maquinària elèctrica dels Estats Units